Куштрим Мушица (; 1 мая 1985, Приштина) — косоварский футболист, игравший на позиции вратаря.

Клубная карьера 
Куштрим Мушица родился в Приштине, Югославии. Заниматься футболом он начал в 1991 году в местной команде «Рамиз Садику» в возрасте 6 лет. Там он оставался до Косовской войны, которая вынудила его покинуть Косово, когда ему было 14 лет, и жить с родственниками в Турции в течение трёх месяцев, в то время как его отец и старший брат остались в Приштине. Мушица вернулся в свой ​​родной город, как только его отец посчитал Приштину достаточно безопасной. После окончания войны Мушица присоединился к клубу «Приштина», ведущему косовскому клубу. В 2002 году в возрасте 17 лет он стал игроком основной команды клуба.

В начале 2005 года перешёл в украинский «Борисфен», но сыграл только один матч за дублирующий состав.

В 2008 году Мушица стал чемпионом Косова в составе «Приштины», после чего перешёл в косовский клуб «Велазними» из Джяковицы. В 2010 году Мушица присоединился к македонскому клубу «Ренова». В чемпионате Македонии он дебютировал 13 ноября 2010 года, выйдя на замену после перерыва в домашнем матче против «Вардара». По итогам сезона 2010/11 «Ренова» заняла 3-е место, а Мушица провёл за неё 18 матчей в чемпионате. После чего Мушица вернулся в Косово, где вновь защищал ворота «Велазними», а с 2012 по 2015 год — «Приштины».

21 августа 2015 года на правах свободного агента Мушица перешёл в клуб албанской Суперлиги «Бюлис».

Статистика выступлений

В сборной 

Итого: 2 матча / 0 голов; national-football-teams.com

Достижения

Командные 
 «Приштина»
 Чемпион Косова (1): 2007/08

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Косова
Игроки сборной Косова по футболу
Игроки ФК «Приштина»
Игроки ФК «Велазними»
Игроки ФК «Ренова»
Игроки ФК «Бюлис»
Игроки ФК «Фламуртари» Приштина
Игроки ФК «Вуштрриа»